Palazzo Pannocchieschi d'Elci, o Peruzzi de' Medici, è un palazzo di Firenze che si trova in via Maggio 28, davanti a palazzo Zanchini Corbinelli e accanto al palazzo di Bianca Cappello.

Storia e descrizione
Il palazzo venne restaurato nel Seicento da Gherardo Silvani e presenta una facciata che si sviluppa longitudinalmente, con due portali gemelli alle estremità: da quello di destra si accede alle abitazioni private, in quello di sinistra ha sede un antiquario, che ha collocato alcuni materiali lapidei nella parete, tra i quali alcuni stemmi e elementi architettonici.

Il pian terreno è caratterizzato dalla pietra a vista, sebbene liscissima e quasi invisibile, dove si aprono tre finestre inginocchiate, tre finestre rettangolari e un portalino rettangolare in posizione asimmetrica, al posto di un'altra inginocchiata, tamponato e chiuso da una finestra con inferriata. Oltre la cornice marcapiano si trova una doppia fila di finestre ad arco, con cornici lisce in pietra a vista che risalta sull'intonaco. Lo stemma al centro della facciata, scolpito in pietra, è della famiglia Pannocchieschi, con l'aquila bicipite imperiale.

Altre immagini

Bibliografia
Guida d'Italia, Firenze e provincia ("Guida Rossa"), Edizioni Touring Club Italiano, Milano 2007.

Altri progetti

Pannocchieschi